Колонија лос Седрос има више значења:

 Колонија лос Седрос (Лерма), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Колонија лос Седрос (Иримбо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику